Lenora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lenora (ort i Tjeckien), Södra Böhmen,

USA 

 Lenora, Kansas, ort, Norton County, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar